Tanguingui steht für:

 Tanguingui (Cebu), Insel in der Provinz Cebu, Philippinen
 Tanguingui (Masbate), Insel in der Provinz Masbate, Philippinen